Evobus, formellt EvoBus, ingår i Daimler AG och är världens största busstillverkare. Bussarna marknadsförs som Setra och Mercedes-Benz.

Evobus består sedan 1995 av det då Kässbohrer-ägda varumärket Setra och Mercedes-Benz egen bussdivision som fusionerades under namnet Evobus.

Se även 
 Mercedes-Benz-bussar

Externa länkar 
 

Mercedes-Benz
Tyska busstillverkare
Daimler AG